Аюми Морита — победительница соревнований.

Посев 

  Мелани Саут (Четвертьфинал)
  Аюми Морита (Титул)
  Айко Накамура (Полуфинал)
  Томоко Ёнэмура ''(Полуфинал)

<li>  Кимико Датэ-Крумм (Второй раунд)
<li>  Кумико Иидзима (Первый раунд, отказ)
<li>  Чжань Цзиньвэй (Второй раунд)
<li>  Лорен Альбанезе (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2008